

Campania 
 Chiesa di Santa Maria della Neve in San Giuseppe – chiesa di Napoli

Emilia-Romagna 
 chiesa di Santa Maria della Neve a Bologna (chiesa scomparsa)
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Gualtieri
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Rastellino, frazione di Castelfranco Emilia
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Castellazzo, frazione di Reggio Emilia
 Chiesa di Santa Maria della Neve a San Secondo Parmense, facente parte del complesso del convento dei cappuccini
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Torrechiara, frazione di Langhirano

Lazio 
 Chiesa di Santa Maria della Neve al Colosseo a Roma

Liguria 
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Mezzanego

Lombardia 
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Boffalora sopra Ticino
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Nuvolento
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Torre d'Isola

Marche 
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Montecarotto

Sardegna 
 Cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Flussio
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Teti

Sicilia 
 Chiesa di Santa Maria della Neve – chiesa di Mazzarino

Toscana 
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Buti
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Chiesina Uzzanese
 Chiesa di Santa Maria della Neve al Portico a Firenze
 Oratorio di Santa Maria della Neve di Via San Gallo a Firenze
 Oratorio di Santa Maria della Neve di Borgo La Croce a Firenze
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Laterina
 Cappella di Santa Maria della Neve a Montagliari a Montagliari
 Oratorio di Santa Maria della Neve – Oratorio scomparso a Firenze

Trentino-Alto Adige 
Chiesa di Santa Maria della Neve a Bellamonte, frazione di Predazzo
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Carzano

Veneto 
 Chiesa di Santa Maria della Neve ad Ariano nel Polesine
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Boara Pisani
Chiesa di Santa Maria della Neve a Schio
 Chiesa di Santa Maria della Neve a Sirmione